Personnamnet Carl Björling kan avse:

 Carl Björling (orgelbyggare) (1686–1743), orgelbyggare och organist
 Carl Olof Björling (1804–1884), teolog och biskop
 Carl Björling (skolledare) (1837–1920), rektor
 Carl Fabian Björling (1839–1910), matematiker och meteorolog
 Carl Georg Björling (1870–1934), jurist
 Carl Björling (politiker) (1875–1948), folkpartist
 Karl Björling (1910–1976), växtpatolog